Бакан () — городок в штате Виктория, Австралия, расположен на берегу реки Сноуи-Ривер. По данным переписи 2011 года количество населения города составляла 385 человек.

Почтовое отделение открыто в октябре 1878 года.

Городок известен благодаря расположенным неподалеку пещерам Бакан.

Также в городе есть конный клуб. Ежегодно на Пасху клуб проводит родео. На окраине Бакана находится гольф-клуб.

Примечания

Ссылки 
 Австралийские населенные пункты — Бакан

Города Виктории